House (angleška beseda za hišo) se lahko nanaša na:

 house, glasbena zvrst elektronske plesne glasbe
 Zdravnikova vest ( ali samo House), ameriška zdravniška TV-serija
 Leyton House Racing, nekdanje britansko moštvo Formule 1
 Yoanna House, ameriški fotomodel
 Hiša na pečini (angleško Life as a House, ameriška filmska drama režiserja Irwina Winklerja iz leta 2001
 Polna hiša (angleško Full House), ameriška humoristična TV-serija